Az 1956. évi téli olimpiai játékokon a gyorskorcsolya férfi 500 méteres versenyszámát január 28-án rendezték a Misurina jégpályán. Az aranyérmet a szovjet Jevgenyij Grisin nyerte meg. Grisin a hat nappal korábban felállított saját világcsúcsát állította be, viszont ez új olimpiai csúcsot jelentett. A versenyszámban nem vett részt magyar versenyző.

Rekordok 
A versenyt megelőzően a következő rekordok voltak érvényben:

A versenyen világrekord-beállítás és új olimpiai rekord született:

Végeredmény 
Mindegyik versenyző egy futamot teljesített, az időeredmények határozták meg a végső sorrendet. Az időeredmények másodpercben értendők. A rövidítések jelentése a következő:

Jegyzetek

Források 

F00500